Гро́дненский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Гродненский переулок — улица в агрогородке Белая Дуброва Костюковичского района Могилёвской области.
 На хуторе Митрополь Новогрудского района Гродненской области:
 1-й Гродненский переулок.
 2-й Гродненский переулок.
 Гродненский переулок — улица в Новогрудке.
 Гродненский переулок — улица в Щучине.

Россия 
 Гродненский переулок — улица в городе Луге.
 Гродненский переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Гродненский переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Гродненский переулок — улица в Киеве.
 Гродненский переулок — улица в Краматорске.

См. также 
 Гродненская улица